Bolesław Czuruk (1881–1950), tłumacz, nauczyciel
 Bronisław Czuruk (1888–1943), urzędnik
 Edward Czuruk (1887–1945), oficer Wojska Polskiego
 Otton Czuruk (1895–1981), oficer Wojska Polskiego